Moawad ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Amr Ahmed Moawad, ägyptischer Diplomat
 Nayla Moawad (* 1940), Ministerin für Soziale Angelegenheiten im Libanon
 René Moawad (1925–1989), libanesischer Staatspräsident
 Sayed Moawad (* 1979), ägyptischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mouawad